Ер-турман () — традиционная конская упряжь казахов.

Описание 
Предметы упряжи Ер-турман:
  — седло.
  — потник.
  — седельные луки.
  — боковая кожаная лопасть седла
  — стремя
  — стременной ремень
  — специальный ремешок
  — подпруга,
  состоящей из  и  — седельные подпруги,
  — нагрудник,
  — потфея-подхвостник,
  — уздечка,
  — длинный повод для привязывания копя,
  — поводья,
  — легкая подушка под седоком,
  — ремешок с металлическими украшениями, опоясывающий подушку на седле,
  — орнаментированная попона,
  — плеть,
  — тренога,
  — путы,
  — железные путы,
  — торока.
Для изготавливания Ер-турмана используется обработанная кожа — сыромятина и дерева. Главными элементами декора являются посеребренные металлические пластины и серебряные бляхи, иногда встречаются позолоченные. Всему снаряжению придавался глубокий знаковый смысл.
Детали женского Ер-турмана инкрустируются костяными пластинками, полудрагоценными камнями, резным орнаментом из посеребренного металла. Иногда Ер-турман также называют Ер-токым.

Факты 
Изготовление Ер-турмана включено в Национальный список нематериального культурного наследия Республики Казахстан при Национальной комиссии республики Казахстан по делам ЮНЕСКО.

См. также 
 Сбруя

Примечания

Литература

Ссылки 
 Қазақы ер-тұрман атаулары